Pontus eller Pontos  kan syfta på:

 Pontus – ett mansnamn
 Pontos (mytologi) – en havsgudomlighet i den grekiska mytologin
 Pontus (kungarike) – ett antikt kungarike i nuvarande Turkiet 281 f.kr.–68 e.kr.
 Pontus (region) – en antik region i nuvarande Turkiet
 Pontus (provins) – en romersk provins
 Pontushallen – en sporthall i Luleå

Se även
 Pontier – alla greker längs Svarta havet, eller mer specifikt till de greker som från Antiken bebodde regionen Pontos, senare Kejsardömet Trebizond
 Pontisk
 Pontós